Bucky O' Hare kan syfta på:

 Bucky O'Hare – en seriefigur
 Bucky O'Hare and the Toad Wars – en animerad TV-serie
 Bucky O'Hare (arkadspel) – ett arkadspel
 Bucky O'Hare (NES-spel) – ett NES-spel